Pojem bohemismus má více významů:
 bohemismus (lingvistika) – jazykový prostředek přejatý z češtiny do jiného jazyka
 bohemismus (idea) – myšlenka smírného soužití Čechů a Němců v Čechách na základě zemského patriotismu, rozvíjená zejm. v 1. polovině 19. století

Externí odkazy